Кле́менс (, ) — ім'я та прізвище латинського походження, що означає буквально «милостивий».

Відомі носії:

Ім'я 
 Клеменс Брентано (; 1778–1842) — німецький поет-романтик і новеліст.
 Клеменс Вінклер (; 1838–1904) — німецький хімік-металург, відкривач хімічного елементу германію.
 Клеменс Краус (; 1893–1954) — австрійський диригент.
 Клеменс Ксаверій Фесінґер (; ? – бл. 1815) — львівський архітектор другої половини XVIII століття
 Клеменс фон Пірке (; 1874–1929) — австрійський педіатр; запропонував діагностичний тест на туберкульоз («реакція Пірке») та запровадив поняття алергії.
 Клеменс Франц Баварський (; 1722–1770) — баварський принц з династії Віттельсбахів.
 Клеменс Фріц (; 1980) — німецький футболіст, захисник.
 Клеменс Яніцький (; 1516–1543) — польський латиномовний поет часів королівства Польського.

Прізвище 
 Джеральд Моріс Клеменс (; 1908—1974) — американський астроном, член Національної АН США (1957).
 Крістіан Клеменс ( 1991) — німецький футболіст, півзахисник.
 Рей Клеменс (; 1948) — англійський футболіст, воротар.
 Семюель Клеменс (; 1835—1910) — справжнє ім'я Марка Твена, американського письменника.